BNP steht als Abkürzung für:
 Bangladesh Nationalist Party
 Banque Nationale de Paris, siehe BNP Paribas
 Basotho National Party, eine Partei in Lesotho
 Belaruskaja Nesaleschnaja Partija, siehe Belarussische Unabhängige Partei
 Biblioteca Nacional de Portugal in Lissabon
 Bovine Neonatale Panzytopenie, eine Rinderkrankheit
 Brain Natriuretic Peptide, ein als Marker für Herzkrankheiten verwendetes Peptidhormon
 Braunschweigisch-Niedersächsische Partei
 British National Party
 Bruttonationalprodukt, siehe Bruttonationaleinkommen
 Bund Deutscher Neupfadfinder

Abkürzung